Stanisław Jan Skarżyński (1897–1920) – polski pilot
 Stanisław Jakub Skarżyński (1899–1942) – polski pilot, pierwszy Polak, który przeleciał Atlantyk
 Stanisław Skarżyński – polski dziennikarz, laureat Grand Press